Rajgarh (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Rajgarh (hoofdstad), de hoofdplaats van het Indiase district Rajgarh
 Rajgarh (Sirmaur), een plaats van het Indiase district Sirmaur, Himachal Pradesh